328-й экспедиционный аварийно-спасательный отряд (328 ЭАСО) — воинская часть в составе Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ России), сформированная в 1992 году, и подчинённая Управлению поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России (УПАСР ВМФ России; до 1993 года — ПСС ВМФ России). Условное наименование формирования — войсковая часть № 31063.

Отряд военных водолазов-глубоководников специализируется на глубоководных водолазных работах и предназначен для решения задач по выполнению наиболее сложных судоподъёмных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, задач по поисково-спасательному обеспечению приводнившихся космических спускаемых аппаратов, задач по обучению экипажей подводников аварийному покиданию затонувшей подводной лодки и их последующему всплытию на поверхность, а также задач по выполнению глубоководных опытно-экспериментальных работ в интересах Научно-исследовательского института (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

История 
Отряд сформирован 24 декабря 1992 года в соответствии с директивой Главного штаба Военно-морского флота  в составе Поисково-спасательной службы ВМФ России (после  года — УПАСР ВМФ России).

Создание формирования было поручено водолазному специалисту Черноморского флота Василию Величко, который занимался водолазными работами с 1972 года и специализировался на глубоководных погружениях. Кавалер ордена Красной Звезды за спасательную операцию на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов», потерпевшем в августе 1986 года крушение в Цемесской бухте. В отряд были направлены водолазные специалисты, офицеры и мичманы, врачи-спецфизиологи и инструкторы-водолазы со всех флотов, костяк отряда составили водолазы-черноморцы.

Дислоцируется на окраине города Ломоносов (Санкт-Петербург).

В 2000—2001 годах вместе с норвежскими водолазами отряд принимал участие в попытке спасения экипажа затонувшей атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 «Курск» в Баренцевом море, а также в подъёме «Курска». Эта операция стала первой серьёзной проверкой профессионализма членов отряда.

Для подготовки к операции акванавты отрабатывали подводную сварку и резку в собственном бассейне, построенном в части. Кроме того, начальник  ГНИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ вице-адмирал Юрий Сухачев предоставил отряду возможность тренироваться в бассейне с использованием гидротанков, позволяющих имитировать погружение на 120 метров.

По результатам первого обследования затонувшего АПРК, было установлено, что шансов на спасение экипажа уже нет. В операции по подъёму тел подводников и секретных документов с затонувшего АПРК «Курск» участвовали 6 российских и 6 норвежских водолазов. Норвежские водолазы сделали технологические вырезы в лёгком и прочном корпусах в районе   и  отсеков. Затем внутри АПРК «Курск» для подъёма тел погибших и секретных документов работали российские водолазы, прошедшие подготовку в составе  экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ на однотипном «Курску» АПРК К-266 «Орёл». Мичман Сергей Шмыгин первым нашёл тело капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, записка которого указала, что поиски следует продолжать в  отсеке. Позднее оттуда были извлечены тела других подводников.

В общей сложности, водолазы провели около 730 часов под водой. По оценке генерального директора ЦКБ «Рубин» академика Игоря Спасского, «мы увидели воочию такие операции, которые раньше и не представляли, что их можно выполнить под водой и в столь сложных условиях. Всё, что сделали эти ребята, позволяет существенно упростить операцию по подъёму АПРК „Курск“».

Через год, 4 августа 2001 года во время операции по подготовке и подъёму АПРК «Курск» отличился старший водолазный специалист капитан  ранга А. Н. Звягинцев, который обнаружил своего напарника без сознания и спас его. А вскоре и сам оказался в критической ситуации, когда у него перекрыло кислородный шланг, сумел без доступа кислорода самостоятельно пройти к водолазному колоколу. За этот эпизод был удостоен звания Героя Российской Федерации (13 марта 2002).

Из-за тяжёлой финансовой ситуации (средняя зарплата в отряде водолазов в конце  годов была около 1 тысячи рублей в месяц) несколько членов отряда оставили службу в ВМФ, сменив её на работу глубоководными ремонтниками в гражданских организациях. Однако вскоре после окончания экспедиции на АПРК «Курск» в отряд пришло молодое пополнение: около десятка выпускников школы техников ВМФ решили тоже стать глубоководниками. В 2006 году в Военно-морской инженерный институт удалось набрать два класса водолазов, таким образом, число подготовленных водолазов-глубоководников выросло с  до  ежегодно.

По оценке начальника 40 ГНИИ Минобороны России А. Н. Звягинцева в августе 2010 года:

«Курская» операция показала слабую оснащённость в техническом плане нашей спасательной службы. Профессионалы у нас и тогда были одни из лучших в мире, а вот со спецсредствами была сильная напряжёнка. Сразу после завершения операции по подъёму атомохода руководство страны выделило из государственного бюджета финансовые средства на модернизацию действующих спасательных судов, строительство новых, а также закупку иностранного глубоководного оборудования. Сегодня многое из того, что было запланировано, уже сделано.

Кроме того, после международной спасательной операции на АПРК «Курск» стало возможным участие российских водолазных специалистов в учениях стран НАТО Bold monarch — учения по поиску, спасанию и оказанию помощи аварийным подводным лодкам, проходящие каждые три года. Здесь страны-участники демонстрируют не только уровень своей подготовки, но и новейшие достижения техники и способы её применения при оказании помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Проверяется совместимость систем спасения с аварийно-спасательными устройствами подводных лодок различных проектов и стран, приобретается опыт совместной работы и проведения международных спасательных операций. Практически во всех ВМС стран-участников существуют формирования, аналогичные 328 ЭАСО ВМФ, с похожими задачами.

Впервые ВМФ России был представлен в 2005 году на этих учениях Sorbet Royal-2005 (Италия) силами Черноморского флота и 328 ЭАСО ВМФ. В 2008 году в учениях Bold monarch-2008 (Норвегия) участвовали спасатели Северного флота и 328 ЭАСО ВМФ.

В 2011 году на учения Bold monarch-2011 (Испания) вновь отправились силы Черноморского флота и 328 ЭАСО ВМФ. Водолазы 328 ЭАСО ВМФ трижды принимали участие в водолазных спусках с иностранных судов: дважды на спасательном судне подводных лодок  ВМС Италии, а затем на океанском спасательном буксирном судне  ВМС Турции. Пять дней проводились работы с борта спасательного судна «ЭПРОН» проекта 527М из состава Черноморского флота. По оценке специалистов 328 ЭАСО ВМФ, водолазное снаряжение и оборудование российской группы, в целом, соответствовало оснащённости иностранных мобильных водолазных команд, а по отдельным позициям — превосходило его. Уровень подготовки — значительно выше и сравним с группой ВМС Турции, которые также целенаправленно готовились к учениям, а не отправляли на них для тренировок своих молодых специалистов. По оценке командования НАТО, участие группы ВМФ России оказалось полностью интегрировано в общий ход учений, и российские моряки оказали существенную помощь в том, чтобы учения завершились успешно.
 
Сразу после возвращения в Санкт-Петербург группа водолазов 328 ЭАСО уехала на Куйбышевское водохранилище к месту гибели круизного теплохода «Булгария», где принимала участие в обследовании и подъёме затонувшего теплохода.

В мае 2012 года водолазные специалисты отряда приняли участие в конкурсе лучших водолазов-спасателей в акватории Воронежского водохранилища. В течение пяти дней водолазы показывали своё мастерство, ориентируясь в условиях нулевой видимости, латая пробоины в потерпевших бедствия судах и буквально своими руками спасая «утопающих». В зачёте команд, которые не входят в систему МЧС России, победу одержал  экспедиционный аварийно-спасательный отряд ВМФ. С ноября 2017 года специалисты отряда оказывают помощь в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

Снаряжение 
В конце 2006 года отряд получил мобильный автоавиатранспортабельный комплект «Пантера Плюс».

Отряд снаряжён телевизионными установками «Рапан» для подводных съёмок операций.

Для подготовки к операциям водолазы используют бассейн, построенный в части. По словам командира отряда капитана  ранга Василия Величко в 2001 году, водолазы регулярно тренируются четыре дня в неделю в любое время года «по полной программе». Кроме того, практические занятия проходят в Финском заливе.

Командиры 
 капитан  ранга В. В. Величко (с 24 декабря 1992)
  капитан  ранга А. Н. Звягинцев (2004—2010?)
 капитан  ранга А. В. Новожилов

Отличившиеся водолазы

Оценки и мнения 

Особенности военной нумерации. В своё время я командовал  экспедиционным аварийно-спасательным отрядом, хотя на флоте такой он был один. Иностранцы всё удивлялись: неужели у вас суперпрофессионалов набирается на 328 отрядов?

Самым тяжёлым, к чему невозможно привыкнуть, водолазы считают поиск и подъём погибших:

Идёшь в темноте и боишься наткнуться на тело.

Тяжело, но у каждого своя психологическая нагрузка. В этом плане у водолазов срывы минимальны, они — бронебойные люди.

См. также 
 Экспедиция подводных работ особого назначения

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1992 году
Военно-морские подразделения России
Водолазное дело
Безопасность на море
Ломоносов (город)